Believe in Me peut faire référence à :

Musique

Albums 
 Believe in Me, un album studio de la chanteuse/compositrice Regina Belle, sorti en 1998.
 Believe in Me, un album de Duff McKagan

Chansons 
Believe in Me, une chanson de Lenny Kravitz
Believe in Me, une chanson de Dan Fogelberg, 1984
Believe in Me, une chanson de David Rolfe, 2002, générique de la cinquième saison des Pokémon
Believe in Me, une chanson de ATB, 2005
Believe in Me, une chanson de Sloan sur l'album Parallel Play, 2008
Believe in Me, une chanson de Bonnie Tyler, représentant le Royaume-Uni à l'Eurovision 2013
Believe in me, une chanson de Gilbert Montagné, 1980

Cinéma 
 Believe in Me, un film de Stuart Hagmann, sorti en 1971 avec pour thème la drogue.
 Believe in Me, un film de Robert Collector, 2006